Барковская, Капитолина Григорьевна (1920—2010) — советская российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1985).
 Барковская, Оксана Вадимовна (род. 1973) — российский тележурналист, режиссёр, продюсер.